Finał K-1 World Grand Prix 2001 - dziewiąty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Nowozelandczyk Mark Hunt.

Rezultaty

Drabinka 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut, kont. – kontuzja

Walki 
Walka rezerwowa:
  Mike Bernardo vs  Adam Watt – Bernardo przez jednogłośną decyzję (29-28, 30-28, 29-28)

Walki ćwierćfinałowe:
  Ernesto Hoost vs  Stefan Leko – Hoost przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-28)
  Mark Hunt vs  Jérôme Le Banner – Hunt przez KO (prawy sierpowy), 1:38 2R
  Aleksiej Ignaszow vs  Nicholas Pettas – Ignaszow przez KO (cios kolanem), 1:21 2R
  Francisco Filho vs  Peter Aerts – Filho przez TKO (poddanie przez narożnik / kontuzja stopy), 3:00 2R
Walki półfinałowe:
  Francisco Filho vs  Aleksiej Ignaszow – Filho przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-29)
  Mark Hunt vs  Stefan Leko – Hunt przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-26, 30-27)

Walka dodatkowa (68 kg, 5x3 min):
  Masato vs  Noel Soares – Masato przez KO (prawy prosty), 1:30 3R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Mark Hunt vs  Francisco Filho – Hunt przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-30, 30-30, 30-30; 10-9, 10-9, 10-9)

Uwagi 
 Mark Hunt został pierwszym w historii mistrzem K-1 World GP spoza Europy.
 Ernesto Hoost nie przystąpił do walki półfinałowej ze względu na kontuzję stopy. Zgodnie z regulaminem zastąpił go Stefan Leko.

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2001 w sporcie